Мануил Палеолог (; 1455—1512) — младший сын Фомы Палеолога и Катерины Заккарии, брат номинального византийского императора Андрея Палеолога, великой княгини Московской Софии Палеолог и жены сербского деспота Елены Палеолог. Также являлся племянником императоров Иоанна VIII и Константина XI Палеологов. Представитель императорской династии Палеологов.

Биография 

Мануил родился в 1455 году, вскоре после падения Константинополя. Он провёл детство в Морейском деспотате.

В 1460 году Мануил был вынужден бежать от турок вместе с семьёй сначала на Корфу, а потом в Рим, где его отец был признан законным наследником византийского престола.

После смерти Фомы Палеолога в 1465 году Мануил и его брат с сёстрами были помещены под опеку известного учёного, Виссариона Никейского. Сохранилось его письмо, в котором он давал наставления преподавателю сирот. Из письма этого следует, что папа римский по-прежнему будет отпускать на их содержание 3600 экю в год (200 экю в месяц — на детей, их одежду, лошадей и прислугу; плюс следовало откладывать на «чёрный день», и тратить 100 экю на содержание скромного двора). Двор включал врача, профессора латинского языка, профессора греческого языка, переводчика и 1-2 священников.

Около 1477 года Мануил вернулся в Константинополь и отдался на милость султана. Мехмед II принял его великодушно, предоставив ему поместье и содержание.

Мануил Палеолог умер в 1512 году.

Семья 
Мануил женился в Константинополе, но имя его жены неизвестно. Дети:
 Иоанн Палеолог — умер молодым.
 Андрей Палеолог — принял ислам и закончил свои дни судейским чиновником под именем Мехмед-паши.

В культуре 
 Мануил Палеолог является одним из главных антагонистов видеоигры Assassin's Creed: Revelations. По сюжету, он стремился к восстановлению Византийской империи, ради чего вступил в тайный орден тамплиеров и, при его финансовой поддержке, стал собирать армию, но погиб от руки Эцио Аудиторе.

Примечания

Ссылки 
 Палеологи после падения Византии

Палеологи